The Edge of Things – film del 1913 diretto da Lloyd Ingraham
 The Edge of Things – film del 1915 prodotto dalla Essanay